O Campeonato Carioca de Futebol de 1929 - Segunda Divisão foi a 20ª edição da segunda divisão do futebol no Rio de Janeiro.

Participantes 

Participaram do Campeonato Estadual do Rio da Segunda Divisão em 1929, as seguintes agremiações:

 Carioca Foot-Ball Club, do Rio de Janeiro
 Confiança Athletico Club, do Rio de Janeiro
 Engenho de Dentro Athletico Club, do Rio de Janeiro
 Sport Club Everest, do Rio de Janeiro
 Sport Club Mackenzie, do Rio de Janeiro
 Modesto Football Club, do Rio de Janeiro
 Olaria Athletic Club, do Rio de Janeiro
 River Futebol Clube, do Rio de Janeiro, do Rio de Janeiro
 São Paulo-Rio Football Club, do Rio de Janeiro

Premiação

Ver também 
 Confederação Brasileira de Futebol
 Campeonato Brasileiro
 Copa do Brasil
 Clubes brasileiros de futebol

1929
1929 no Rio de Janeiro